Vingt-Neuf-Avril ou XXIX-Avril ou 29-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

29 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de voies ou places peuvent contenir cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant aucun odonyme en français n'a encore été recensé.

Graphies en français 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 29 de Abril » ou « Veintinueve de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 29 de Abril, à Ciudad López Mateos, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
29